Fusoma är ett släkte av svampar. Fusoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusoma